Alan Steven Franco Palma (ur. 21 sierpnia 1998 w Alfredo Baquerizo Moreno) – ekwadorski piłkarz występujący na pozycji środkowego pomocnika, reprezentant kraju, od 2022 roku zawodnik argentyńskiego Talleres.

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Ekwadoru w piłce nożnej
Piłkarze Independiente del Valle
Piłkarze Atlético Mineiro
Piłkarze Charlotte FC
Piłkarze CA Talleres (Córdoba)
Uczestnicy Copa América 2021
Ludzie urodzeni w Alfredo Baquerizo Moreno (mieście)
Urodzeni w 1998
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022